Valsorey si può riferire a:
 Grand Combin de Valsorey - vetta del gruppo del Grand Combin
 Cabane de Valsorey - rifugio alpino
 Col de Valsorey - valico alpino nelle Alpi del Grand Combin
 Valsorey - torrente ed affluente della Drance d'Entremont
 Ghiacciaio di Valsorey - ghiacciaio che scende dal monte Velan